Ein plötzlicher Tod kann u. a. eintreten durch
 plötzlichen Herztod
 bei Säuglingen: plötzlichen Kindstod
 beim Schwimmen: Badetod
 Reflextod (tödlicher Kreislaufstillstand, der nach einer übermäßigen Reizung des Nervus vagus eintritt)
 QT-Syndrom
 Unterzuckerung bei körperlicher Belastung

Siehe auch
 Sudden Death: ein Spiel in einer Spielverlängerung endet durch das erste gefallene Tor bzw. die ersten erzielten Punkte
 Sudden Death (Action-Thriller, 1995)